Koós Ferenc (1828–1905) református lelkész, író
Koós Ferenc (1942–) neveléstörténész, a MIÉP elnökségi tagja